The American Men’s Tennis Championship 2014 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Als Gastgeberin fungierte die University of Memphis. Austragungsort war Memphis, Tennessee. Als Siegerin ging die University of South Florida aus Tampa, Florida hervor.

Turnierplan

Finale

Weblinks 
 Turnierplan (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2013/14
Tennisturnier 2014
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)
College-Tennis-Turnier
Herrentennisturnier
American Athletic Conference